Doho (Dolopo)
 Doho (Girimarto)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing